Gailitz heißen:
 Gailitz (Fluss), rechter Nebenfluss der Gail im Friaul und in Kärnten
 Gailitz (Gemeinde Arnoldstein), Dorf bei Arnoldstein, Kärnten